Magic Power – singolo dei Triumph del 1981
 Magic Power –  singolo degli Hey! Say! JUMP del 2011